Ibitinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibitinga (ort), São Paulo, 
 Ibitinga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar